

Patronyme 

 Azzedine Alaïa (c.1940-2017), un styliste et grand couturier franco-tunisien.

Zoologie 
Alaia peut aussi désigner :
 , un genre d'insectes.